L'edizione 1973-74 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Willy van der Kuijlen (), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1973-74.
 NEC Nijmegen e Groningen retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1973-1974

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Campionato olandese di calcio